Nehalem lehetséges jelentései:

Helyek 
 Nehalem (település) – város Oregonban
 Nehalem-öböl – öböl a Csendes-óceán partjánál
 Nehalem-öböl állami repülőtér – repülőtér a Nehalem-öböl mellett
 Nehalem Bay State Park – park
 Nehalem autópálya – Forest Grove és Astoria közötti autópálya
 Nehalem folyó – folyó Nehalem városa mellett

Egyéb 
 Kolumbiai és Nehalem-völgyi vasút – erdei vasút, melyet a helyben kitermelt fa elszállítására használtak
 Nehalem – a Pentium-család processzora
 Nehalem indiánok – oregoni indián népcsoport
 Nehalem nyelv – a helyi indiánok nyelve